G
Gravidade
G (física)
 g, símbolo de grama, unidade de medida de massa.
Ou ainda:
Ĝ

Ģ

Veja também
Ge

Desambiguações de letras